SBC har flere betydninger:

 Starbucks Corporation
 Swiss Bank Corporation
 Single-board computer
 Smart Bitrate Control - en DivX digital video kodemetode i Nandub
 Sub-band coding - i signaler
 SBC (codec) - en audio kodning og dekodning anvendt af Bluetooth